Поясок — недействующая железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по перевалу Поясок, расположенному в 15 километрах к западу от станции.

История 

Станция открыта в 1928 году в составе пускового участка Долинск — Макаров.

20 августа 1945 года освобождена советскими войсками.

Современное название станция получила в 1946 году.

Деятельность 

По состоянию на декабрь 2012 года пассажирские поезда на станции не останавливаются. Грузовые отправления по станции не предусмотрены.

По станции предусмотрены небольшие грузовые отправления.

Ссылки 
 Поясок в «Транслогисте»
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области